Осовы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осовы — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Осовы — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.